Sium frigidum är en flockblommig växtart som beskrevs av Hand.-mazz. Sium frigidum ingår i släktet vattenmärken, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vattenmärken
frigidum